Le sigle DKB peut faire référence à :

Sociétés 
 Banques
 DKB,  (Banque de Crédit Allemande), une banque allemande dont le siège se situe à Berlin, qui est également un sponsor sportif (voir le chapitre Sport) ;
  (Dredner Kleinwort Benson), ancien nom d'une branche de la Dresdner Bank désormais nommée Commerzbank ;
  (Dai-Ichi Kangyo Bank), un très grand groupe bancaire d'entreprises japonais dominé par la Banque Mizuho.
 DKB (Demir Kazakhstan Bank), banque du Kazakhstan ;
Industrie
  (Dithelm Keller Brands), une société suisse basée à Zurich qui fabrique des barbecues ainsi que des appareils et ustensiles de ménage et de cuisine.

Organismes 
 DKB, Danmarks Kunstbibliotek, bibliothèque d'art nationale danoise, la bibliothèque de référence de l'État danois pour l'étude et la recherche en architecture, en arts plastiques et en histoire de l'art, située à Copenhague au Danemark ;
  (le DKB-Musée du voyage dans le temps), un musée du transport situé à Heimbach dans l'arrondissement de Düren en Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne situé sur la ligne de chemin de fer Dürener Kreisbahn ;
  (Deutscher Kanarien- und Vogelzüchter-Bund), Fédération allemande des éleveurs de canaris et d'oiseaux ;
  (Deutscher Kegler- und Bowlingbund), Fédération allemande de quilles et de bowling.
  (Deutscher Konsumentenbund), Férération allemande de consommateurs située à Cassel ;
 DKB (Deutscher Künstlerbund, « Ligue des artistes allemands »), une association nationale d'artistes allemands dont le but est de défendre la liberté de création artistique et promouvoir les jeunes artistes.

Transports 
  (Dürener Kreisbahn, littéralement « Chemin circulaire de Düren »), une société de transport allemande qui gère une voie ferrée circulaire ;
 , un train diesel fabriqué par Siemens Mobility pour la société Dürener Kreisbahn ;
 , l'aéroport municipal de la ville de DeKalb dans l'Illinois aux États-Unis, à  de Chicago. Son code AITA des aéroports est DKB (DeKalb).
 DKB, le code des plaques minéralogiques allemandes attribué à la ville de Dinkelsbühl dans l'arrondissement d'Ansbach, dans le district de Moyenne-Franconie.

Sport 
 Sports et structures sportives sponsorisés par la banque allemande  (DKB) :
 DKB-Arena, un stade de football situé à Rostock en Allemagne, dont le premier était Le Ostseestadion (« Stade de la Mer Baltique ») ;
 Le DKB Handball-Bundesliga ou DKB HBL, un championnat de handball masculin sponsorisé par la banque allemande DKB ;
 Le , un stade de biathlon situé à Oberhof en Allemagne.
 Le DKB-Eiskanal (littéralement le « DKB-Canal de glace », également appelé Rennschlitten Bobbahn Altenberg (RSBB), une piste de bobsleigh, de skeleton, et de luge de course située à Altenberg en Allemagne.
  (De Krimse Boys), un club de football amateur du village de De Krim dans la commune de Hardenberg, dans la province d'Overijssel en Hollande ;

Collectif 
 DKB, les Drag Kings de Bruxelles, collectif fondé par Max Nisol en 2006, organisateur d'ateliers drag kings.

Musique 
 DKB, Danmyé-Kalennda-Bèlè ou Bèlè, une pratique musico-chorégraphique de Martinique qui mêle chant, musique, danse, et conte ;
 , variante du pseudonyme Dkuba (signifiant « de Cuba »), de son vrai nom Ariel Queupumil Rodríguez (1977-), un auteur-compositeur cubain résident à Madrid, spécialiste du reggaeton et du rap.
   (coréen : 다크비, prononcé "Darkbe"), boy-group de Corée du Sud.

Armement 
 , un lance-roquettes russe.